Le titre de Roi des rois (lang-gr|βασιλευς των βασιλευοντων) est donné à Jésus-Christ dans la Bible notamment dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 17: verset 14 et au chapitre 19 : verset 16.
 Les titres de Shah de Perse et de Negusse Negest en Abyssinie signifient tous les deux Roi des Rois.

Ce terme est aussi le titre de deux films ayant pour thème la vie de Jésus :
 Le Roi des rois (The King of Kings), un film américain réalisé par Cecil B. DeMille en 1927.
 Le Roi des rois (King of Kings), un film américain réalisé par Nicholas Ray en 1961.
 Le Roi des rois (The King of Kings), un des surnoms du catcheur américain Triple H

Voir aussi